Potnia (PIE *, Sanskriet patnī), Oudgrieks voor "Meesteres, Dame", titel van de godinnen:
Potnia Theron, Minoïsche godin;
Artemis (mythologie);
Athena.